Addition Creek ist der Name folgender Flüsse in den Vereinigten Staaten:

 Addition Creek (Johnson Creek), Fluss im Beaverhead County, Bundesstaat Montana
 Addition Creek (Flathead River), Fluss im Flathead County, Bundesstaat Montana